Упо́ровка — топоним:

 Упоровка — река в Тюменской области.
 Упоровка — деревня, Кемеровский район, Кемеровская область
 Упоровка — село, Екатериновский район, Саратовская область